Хулио Альберто Морено Касас (; 7 октября 1958 года, Кандас) — испанский футболист, защитник. Игрок национальной сборной Испании. Участник чемпионата мира 1986 года, серебряный призёр чемпионата Европы 1984 года.

Биография 
Хулио Альберто Морено родился в Астурии, в городе Кандас. Хулио начал профессиональную карьеру в клубе «Атлетико Мадрид», в котором дебютировал в 1977 году под руководством Луиса Арагонеса. Морено отыграл в Атлетико четыре сезона и один сезон в аренде в клубе «Рекреативо», не выигрывая никаких трофеев, но выделяясь индивидуальным мастерством, очень высокой скоростью, позволявшей подключаться к атакам, но прежде всего из-за работоспособности и жажды борьбы, он не прекращал играть даже в заведомо проигрышных матчах, всегда дорабатывая до конца.

Летом 1982 года Морено перешёл в «Барселону» вместе со своим близким другом Маркосом Алонсо. Там он играл с великолепными футболистами — Диего Марадоной, Берндом Шустером, Виктором Муньосом, Франсиско Хосе Карраско. С «Барселоной» Морено выиграл Кубок Лиги в 1982 году, Кубок Короля в 1983 году и Суперкубок Испании в 1984 году. В сезоне 1984-85 уже без Марадоны в составе, но с Терри Венейблсом на должности тренера «Барселона» выиграла чемпионат Испании, эта победа в чемпионате стала первой для Морено. 7 мая 1986 года Морено пережил одно из самых горьких спортивных разочарований в карьере, в финале Кубка европейских чемпионов «Барселона» в серии пенальти проиграла румынскому «Стяуа», сам Морено пенальти не исполнял, а вратарь «Стяуа» отразил 4 удара с пенальти от его партнеров. На пути к финалу Кубка чемпионов Морено забил единственный победный гол в четвертьфинале в ворота «Ювентуса», позволивший каталонцам выйти в полуфинал. Морено принял решение уйти из футбола в 1991 году, а в следующем году «Барселона» выиграла Кубок чемпионов.

Клубная статистика

Ссылки 
 Статистика в испанской Примере

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Рекреативо»